Osoby o tym nazwisku:
 Bronisław Dankowski (ur. 1944) – polski polityk, poseł na Sejm
 Henryk Dankowski (ur. 1929) – polski oficer, generał ludowego Wojska Polskiego
 Józef Dankowski (ur. 1960) – polski piłkarz
 Józef Dankowski (1927-2008) – polski pilot szybowcowy, trener Szybowcowej Kadry Narodowej
 Kamil Dankowski – polski piłkarz
 Stanisław Dankowski (1885-1939) – polski Architekt, budowniczy Sosnowca
 Wojciech Dankowski (1760-1836) – polski kompozytor

Inne:
 Rejon dankowski – jednostka administracyjna w Rosji